Суперкубок Англії з футболу 2022 — 100-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2022 року між чемпіоном Англії «Манчестер Сіті» та володарем кубка Англії «Ліверпулем» на стадіоні Кінг Павер у Лестері.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

2022
Англія
Липень 2022
2022 в англійському спорті